Konklave 1555 bezeichnet:

 Konklave April 1555, bei dem Marcellus II. zum Papst gewählt wurde
 Konklave Mai 1555, bei dem Paul IV. zum Papst gewählt wurde